Euclide –  matematico greco antico
 Euclide – arconte ateniese
 Euclide – nome proprio di persona
 Euclide di Megara – filosofo socratico